Cappella di San Jacopo del Castello di Brolio a Gaiole in Chianti
 Cappella di San Jacopo della Villa di Castelpulci a Scandicci

Pagine correlate 
 Chiesa di San Jacopo